Een oblast van Kirgizië, zie Ysykköl (oblast)
 Een meer in Kirgizië, zie Issyk Koelmeer